Герберт Джеймс Эллиот (; ) — австралийский спортсмен, один из лучших бегунов на средние дистанции конца 1950-х — начала 1960-х годов.

Биография 
В августе 1958 года он установил мировой рекорд в беге на 1 милю, пробежав дистанцию за 3.54,5. Через месяц он установил мировой рекорд в беге на 1500 метров, пробежав за 3.36,0. После этого рекорда Герберт Эллиот отверг предложение американского спортивного дельца Лео Левитта перейти в профессионалы. Эллиот должен был за 240 тысяч долларов предоставить ему право организации показательных выступлений и киносъёмок с его участием.

Я не цирковой аттракцион, мне всего 20 лет, и передо мной по крайней мере ещё 5 лет, в течение которых могу успешно выступать на беговой дорожке, как спортсмен-любитель. В первую очередь надеюсь завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Риме.

На Олимпийских играх 1960 года он завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров, улучшив свой мировой рекорд.

Эллиот доминировал в беге на средние дистанции с 1957 по 1961 год, не проиграв ни одного забега на 1500 метров и 1 милю в этот период. За свои достижение он стал первым обладателем награды лучшего иностранного спортсмена года по версии BBC.

Компаньон ордена Австралии (AC) и Кавалер ордена Британской империи (MBE).

После спорта 
Эллиот был главой правления одной из самых больших в мире компаний по добыче железной руды — Fortescue Metals Group.

Олимпийские игры в Сиднее 
Эллиотт был одним из факелоносцев на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее и вышел на стадион в финальной части перед зажжением Олимпийского огня.

Семья 

 Отец — Герберт Эллиот.
 Мать — Эйлин Эллиот (урожденная Кармоди).
 Жена Энн Дадли, парикмахер из Перта (с 2 мая 1959 года).
 шестеро детей.

Результаты

Соревнования

Мировые рекорды

Примечания

Ссылки 
 Herb Elliott AC MBE

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Предприниматели Австралии
Бегуны на средние дистанции Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы Австралии по лёгкой атлетике
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Члены ордена Британской империи
Компаньоны ордена Австралии
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике